Малис — фамилия.

Известные носители 
 Малис, Александр Адольфович (род. 1972) — президент розничной компании «Евросеть».
 Малис, Георгий Юрьевич (1904 — 1962) — советский психиатр. Доктор медицинских наук (1949), профессор, автор более 50 работ по проблемам клинической психиатрии и психологии.
 Малис, Леонид Германович (род. 1868) — астроном.
 Малис, Олег Адольфович (род. 1974) — основатель, управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы компаний Solvers.
 Малис, Юлий Германович (род. 1859) — доктор медицины, писатель по истории медицины, анатомии и педагогике.

Примечания